Rocketeer – personaggio dei fumetti
 Le avventure di Rocketeer (The Rocketeer) – film del 1991 diretto da Joe Johnston
 Rocketeer – singolo dei Far East Movement e Ryan Tedder del 2010